Rothelix är ett släkte av snäckor. Rothelix ingår i familjen Helminthoglyptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Rothelix